Jonathan hace referencia a varios artículosqse:

Nombre propio 

 Luciano (nombre)
 Apellido
 Hipocorísticos Lu, Lucho, Chano
 Luciana en femenino

Literatos 

 Luciano de Samósata (125-181), escritor satírico sirio del siglo II. Es habitual llamarlo simplemente Luciano.
 Luciano De Crescenzo (1928-2019), escritor y artista italiano.

Artistas 

 Luciano (cantante) (1964-), cantante jamaicano de Reggae.
 Luciano Pavarotti (1935-2007), tenor italiano.
 Luciano Castro (1975-), actor argentino.
 Luciano Pereyra (1981-), cantante argentino.
 Luciano (1978-), DJ chileno-suizo.

Cosa Nostra 

 Lucky Luciano (1897-1962), mafioso de Estados Unidos.

Deportistas 

 Luciano (1981-), futbolista español.
 Luciano Capra (1993-), jugador profesional de pádel argentino.
 Luciano (1993-), futbolista brasileño.
 Luciano Vietto (1993-), futbolista argentino.
 Luciano Acosta (1994-), futbolista argentino.

Religiosos 

 Luciano de Antioquía (240-312), teólogo y mártir cristiano.
 Luciano de Beauvais (s. lll-290), santo y mártir cristiano.

Científicos 

 Luciano García Alén (1928-2015), médico e investigador etnográfico gallego.

Otros